Glaucus Bleeker, 1863 - synonim rodzaju ryb Trachinotus
 Glaucus Fowler 1906 - synonim rodzaju ryb Lichia